Леон Гостиша (, род. , Врхника) — словенский шахматист, международный мастер (1988), гроссмейстер ИКЧФ.

Биография 
Пятикратный чемпион Словении (1985, 1986, 1987, 1992 и 1994 гг.; в 1987 г. разделил 1—2 места с Б. Подлесником и опередил его по дополнительным показателям; в 1994 г. разделил 1—3 места с А. Гросаром и Г. Мором и обошел их по дополнительным показателям). Серебряный призёр чемпионата Словении 1990 г. (разделил 1—2 места с И. Еленом и уступил по дополнительным показателям). Участник большого дележа 3-го места в чемпионате Словении 1996 г.

В составе сборной Югославии участник Кубка Митропы 1988 г. (команда победила в соревновании).

В составе сборной Словении участник трех шахматных олимпиад (1992, 1994 и 1996 гг.), командного чемпионата Европы 1992 г.), Кубков Митропы 1993 и 1995 гг. (в 1995 г. команда завоевала бронзовые медали), матча со сборной Хорватии (2004 г.).

Серебряный призёр зонального турнира 1993 г. Участник зонального турнира 1995 г.

Участник большого количества сильных по составу международных турниров, в том числе мемориалов М. Видмара и В. Пирца.

В конце 1996 г. перестал участвовать в личных соревнованиях высокого уровня в связи с активизацией политической деятельности. С 1996 по 2000 гг. был депутатом 2-го созыва Государственного собрания Словении от . После окончания депутатских полномочий выступает преимущественно в опен-турнирах и командных соревнованиях.

Основные спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Выступления Леона Гостиши на шахматных олимпиадах
 Выступления Леона Гостиши в командных чемпионатах Европы
 Выступления Леона Гостиши в Кубках европейских клубов
 Выступления Леона Гостиши в Кубках Митропы

Шахматисты Югославии
Шахматисты Словении
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад
Участники командных чемпионатов Европы по шахматам
Международные мастера по шахматам
Гроссмейстеры ИКЧФ
Политики Словении